Безымя́нный Голе́ц — урочище-водораздел Безымянной и Утулика на Хамар-Дабане.

Названо по реке Безымянной, бегущей к северу от урочища, гребни которого очень широкие и пологие; встречаются заросли кедрового стланника. Высшая точка — пик Чекановского (2069 м). По урочищу проходит административная граница Иркутской области и Бурятии.

См. также 
 Сосновский Голец
 Хамар-Дабан

Горные хребты Бурятии
Горные хребты Хамар-Дабана
Горные хребты Иркутской области
Урочища Бурятии
Урочища Иркутской области